Ивано-Франковская епархия () — название церковно-административных структур ряда церквей:
 Ивано-Франковская епархия — епархия Православной церкви Украины (ранее — епархия Украинской автокефальной православной церкви).
 Ивано-Франковская епархия — епархия Украинской православной церкви Московского патриархата.
 Ивано-Франковская епархия — епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата (сейчас — Ивано-Франковско-Галицкая епархия ПЦУ).
 Ивано-Франковская епархия — епархия Украинской грекокатолической церкви (сейчас — Ивано-Франковская архиепархия УГКЦ).